Mont Rainier peut désigner :
 le mont Rainier, un volcan des États-Unis près de Seattle ;
 le parc national du Mont Rainier, un parc national contenant le volcan ;
 le Mount Rainier Scenic Railroad, un chemin de fer touristique près du volcan ;
 Mount Rainier (Maryland), une localité des États-Unis ;
 Mount Rainier (Informatique), technologie pour lire et écrire des CD-RWs.